La palabra Dora puede hacer referencia a:

 Dora, nombre propio de mujer;

Personas cuyo nombre o seudónimo es Dora 
 Dora, seudónimo de Ida Bauer, paciente tratada por Sigmund Freud.
 Dora (*1966), cantante portuguesa.
 Dora Alonso (*1910–2001), escritora cubana.
 Dora Bakoyianni (*1954), ministra del gobierno griego.
 Dora Diamant (*1898–1952), actriz polaca.
 Dora Genkin, dirigente sindical argentina.
 Dora Maar, (1907 - 1997)  pintora, fotógrafa y escultora francesa.
 Dora Marsden (*1882–1960), escritora inglesa.
 Dora Kaplan, o Fanny Kaplan (*1883–1918), activista revolucionaria, fue autora del intento de asesinato de Vladimir Lenin.
 Dora Patricia Mercado Castro, economista y política mexicana.
 Dora Postigo (*2004-¿?), cantante española, hija de Bimba Bosé.

Divisiones administrativas 
 Colonia Dora, localidad del Departamento Avellaneda, provincia de Santiago del Estero, Argentina.
 Diócesis de Dora, Obispado in partibus infidelium (en la parte -del mundo- de los infieles), ubicado en la antigua Mauritania Tingitana, cuya titularidad le fue concedida por el papa al Prior de las Órdenes Militares, con sede en Ciudad Real, en 1875. Desde entonces el Prior de las Órdenes (Orden de Santiago, Orden de Calatrava, Orden de Alcántara y Orden de Montesa llevaría aparejado el título simbólico de Obispo de Dora, hasta 1980, en que se crea la Diócesis de Ciudad Real.
 Dora, villa en el estado de Nuevo México (Estados Unidos).
 Dora, nombre griego de Tel Dor, en el actual Israel.

Objetos 
 Cañón Dora, cañón de artillería de 800 mm, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial.
 Dora, o el Fw-190D-9, el mejor avión-caza a pistón de la Luftwaffe.

Miscelánea 
 Dora, la Exploradora, serie de animación estrenada en el año 2000.